Sant Joan de les Abadesses kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sant Joan de les Abadesses (ort), Katalonien, Província de Girona, 
 Sant Joan de les Abadesses (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar